Моэдас-де-ла-Хара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 60,42 км². Население — 499 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 158 км.

Покровителями города считаются святой Себастиян Мартир и Нуэстра Сеньора дель Прадо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 

Муниципалитеты Толедо